Az 1964. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 5000 méteres versenyszámát február 5-én rendezték az Olimpiai Jégcsarnokban. Az élen három norvég sportoló végzett, az aranyérmet Knut Johannesen nyerte meg. A Magyarországot képviselő Ivánkai György a 26., Martos Mihály a 41. helyen végzett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Jegyzetek

Források 

F05000